Magma (gesteente), vloeibaar gesteente dat zich onder het aardoppervlak of het oppervlak van een andere aardse planeet bevindt
Magma (wiskunde), een algebraïsche structuur
Magma (band), een Franse progressieve-rockband
Magma (Marvel), een personage van Marvel Comics
Magma, bijnaam van de 4e symfonie van Erkki-Sven Tüür